La Primera División 1952 è stata la ventiduesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la ventiduesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Voci correlate
Club Atlético River Plate 1952

Collegamenti esterni
 Argentina 1952 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1952
Campionato argentino di calcio